Smogorzów (gromada w powiecie buskim)
 Smogorzów (gromada w powiecie przysuskim) (opoczyński/przysuski)

Zobacz też: gromada Smęgorzów